ou GEMS peut faire référence à :

Album 

 , album d'Aerosmith sorti le  ;
 , album de Michael Bolton sorti le  ;
 , album de Patti LaBelle sorti le .

Autres 

 GEMS (Gravity and Extreme Magnetism SMEX), télescope spatial à rayons X de la NASA lancé en 2014 ;
 GEMS (Geophysical Monitoring Station), projet de sonde spatiale de la NASA, renommé InSight ;
 Jonathan Gems, (1952-), scénariste anglais ;
 GeMS (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), groupe éditorial italien ;
 Girls Educational and Mentoring Services (GEMS), ONG américaine fondée par Rachel Lloyd pour lutter contre le trafic sexuel aux États-Unis.